EPAR – kod ICAO byłego lotniska Krajna
 EPAR - Energetyczny Przetwornik Akumulacyjno-Rozpraszający
 EPAR - Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające